Obélix peut désigner :
 Obélix, le compagnon d'Astérix de la bande dessinée Astérix de René Goscinny et Albert Uderzo ;
 Obélix, un jeu vidéo de 1983.

Voir aussi 
 (29402) Obélix, un astéroïde
 Obélix et Compagnie, le vingt-troisième album de la série de bande dessinée Astérix le Gaulois